Кунградский район (, ) — административная единица в Республике Каракалпакстан (Узбекистан). Административный центр — город Кунград.

История 
Кунградский район был образован в 1927 году. 5 февраля 1960 года к Кунградскому району была присоединена часть территории упразднённого Шуманайского района. В 1963 году район был упразднён, а 22 февраля 1964 года восстановлен.

Кунградский район является самой крупной территориальной единицей второго уровня в Узбекистане. Площадь района больше, чем Бухарской области, которая является третьей по площади территориальной единицей первого уровня в Узбекистане.

География 
Кунградский район ограничен на западе плато Устюрт, на востоке — рекой Амударья, с севера — старой береговой линией исчезающего Аральского моря, а с юга — границей Республики и Хорезмской области. Его территория составляет почти половину площади Каракалпакии и 12% площади Узбекистана.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 Город районного подчинения Кунград.
 6 городских посёлков:
 Акшолак,
 Алтынкуль,
 Елабад,
 Жаслык,
 Каракалпакия,
 Кубла-Устюрт.
 10 сельских сходов граждан:
 Адебият,
 имени Ажинияза,
 Кунград,
 Кыпшак,
 Наурыз,
 Орнек,
 Раушан,
 Сууенли,
 Устюрт,
 Хорезм.

Экономика 
В Кунградском районе расположены Устюртский газохимический комплекс и Кунградский содовый завод.

Экология 
Кунградский район, как и весь Каракалпакстан, является зоной экологического бедствия в связи с усыханием Аральского моря.

Примечания 

Районы Каракалпакстана